Chivas bezeichnet:
 Deportivo Guadalajara (Spitzname Chivas), mexikanischer Fußballverein
 Chivas Tijuana, ehemaliger mexikanischer Fußballverein; siehe Nacional Tijuana
 CD Chivas USA, ehemaliger US-amerikanischer Fußballverein
 Chivas Regal, schottischer Whisky

Chívas ist der Familienname von:
 Silvia Chivás (* 1954), ehemalige kubanische Leichtathletin

Siehe auch:
 Chiva